Shakespeare kan syfta på:

 Frank Shakespeare (född 1925),  amerikansk affärsman och diplomat
 Frank Shakespeare (roddare) (född 1930),  amerikansk roddare
 Robbie Shakespeare (1953–2021), jamaicansk basist, ena halvan av reggaebandet Sly and Robbie
 William Shakespeare (1564–1616),   engelsk dramatiker, poet och skådespelare 
 William Shakespeare (sångare) (1948–2010),  australisk glamrocksångare
 Shakespeare (dikt) –  dikt från 1814 av Erik Gustaf Geijer

Astronomi 
 2985 Shakespeare –  asteroid
 Shakespeare (krater) –  krater på Merkurius
 Shakespeare (månkrater) –  krater på Månen